Finn Jensen kan være flere personer:

 Finn Jensen (musiker) (1953-1987) – dansk musiker, bl.a. medlem af Bifrost
 Finn Jensen (bokser) – tidligere dansk sværvægtsbokser, aktive i 1960'erne
 Finn M. Jensen (født 1952) – en dansk fodboldtræner
 Finn 'Beton' Jensen (født 1953) - dansk sejlertræner
 Finn Jensen (svømmer) (1914-1987) – dansk svømmer som deltog i OL 1936